Tim O’Brien (ur. 1946) – amerykański pisarz
 Tim O’Brien (ur. 1954) – amerykański muzyk